Курио () — род суккулентных растений семейства , произрастающий в Южной Африки. Ранее, представители рода принадлежали к роду . 

В связи с популярностью некоторых видов в комнатной культуре, на многих интернет-ресурсах можно встретить растения с прежними названиями. Например, популярный представитель рода – , продолжает встречаться как .

Название 
Название рода Curio происходит от латинского и обозначает «наклоняться» и относится ко многим видам с наклонной или лежачей средой обитания. 

Русскоязычное название является транслитерацией латинского.

Распространение 
Эндемик Южной Африки.  

Распространен в Ботсване, Лесото, Намибии, Эсватини и ЮАР (Капские провинции, Квазулу-Натал, Фри Стейт). Интродуцирован в Анголе, Южной Новой Зеландии, Пуэрто-Рико, Италии (Сицилия), Португалии (Азорские острова) и Испании (территория Пиренейского полуострова и Канарские острова).

Таксономия 
, первое упоминание в Calyx 5: 136 (1997).

Виды 
Подтверждённые виды по данным сайта POWO на 2023 год:

См. также 

 Комнатные растения
 Ампельные растения
 Декоративные растения

Примечания

Ссылки 

Крестовниковые
Суккуленты
Декоративные растения